Stati Uniti d'America
 Thornburg – città della Contea di Keokuk, Iowa
 Thornburg – borough della Contea di Allegheny, Pennsylvania